

Patronyme 
 Ian Murdock (1973-2015) est le fondateur du projet Debian
 
 
 John Murdock (1888-1963), homme d'affaires canadien
 Eric Murdock (1968-), joueur américain de basket-ball

Toponyme 
 Le lac Murdock est un lac de Californie.
 Murdock (Minnesota)
 Le Quartier Murdock est un quartier résidentiel de l'arrondissement Chicoutimi à Saguenay, au Québec.

Homonymie de patronyme